Four Corners kan syfta på:

Geografi

Australien 
 Four Corners Mine – en gruva i delstaten South Australia

Kanada 
 Four Corners, Kanada – den punkt där Manitoba, Saskatchewan, Nordvästterritorierna och Nunavut möts
 Four Corners Water – en vik i provinsen Ontario

USA 
 Four Corners (region i USA) – regionen i gränsområdet där delstatsgränserna för Arizona, Colorado, New Mexico och Utah möts
 Four Corners Monument – monument i USA på den plats där delstaterna Arizona, Colorado, New Mexico och Utah möts
 Four Corners Crossing, Colorado
 Four Corners, Florida
 Four Corners, Contra Costa County, Kalifornien
 Four Corners, Napa County, Kalifornien
 Four Corners, Sonoma County, Kalifornien
 Four Corners, Minnesota
 Four Corners, Montana
 Four Corners, Marion County, Oregon
 Four Corners, Jackson County, Oregon
 Four Corners, Texas
 Four Corners, Burnett County, Wisconsin
 Four Corners, Douglas County, Wisconsin
 Four Corners, Langlade County, Wisconsin
 Four Corners, Monroe County, Wisconsin
 Four Corners, Wyoming

Se även 
 Four Corners Dam – flera dammar